Волода́рского — название населённых пунктов:

Россия 
 Володарского — посёлок в Измалковском районе Липецкой области.
 Володарского — посёлок в Ленинском городском округе Московской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Володарского — бывшее село в Первомайском районе.

Украина 
 Володарского — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.

См. также